Шыныбеков Абат Абаевич  — казахстанский государственный деятель, магистр технических наук, с 12 августа 2019 — 26 апреля 2022 года — аким Уральска. 26 апреля 2022 года назначен Руководителем аппарата акима ЗКО.

Биография 
С 1995 года Шыныбеков работал на должности инженера-механика совхоза Егиндикульский Каратобинского района.

C 1995 по 2000 — специалист, старший специалист, заведующий отделами аппарата акима Каратобинского района.

2003—2006 гг. — заместитель акима Казталовского района.

2007—2008 гг. — советник акима города Уральска.

2008—2012 гг. — заместитель Председателя ЗКОФ «Нұр Отан».

2012—2013 гг. — секретарь маслихата города Уральска.

2013—2017 — аким Сырымского района.

2017—2019 — аким Казталовского района.

С 12 августа 2019 — 26 апреля 2022 года — занимал должность акима города Уральска..

26 апреля 2022 года — назначен Руководителем аппарата акима ЗКО.

Примечания 

Акимы районов Казахстана
Акимы Уральска
Депутаты Уральского городского маслихата
Члены партии «Аманат»